Барио Куарто има више значења:

 Барио Куарто, Ла Лома (Морелос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио Куарто, Ла Трампа (Морелос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио Куарто, Ел Сабино (Санта Катарина Куистла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Куарто (Мистла де Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику